Arina Rodionova e Storm Sanders erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Chan Hao-ching e Wu Fang-hsien hanno sconfitto Wang Xinyu e Zhu Lin con il punteggio di 6–1, 7–6(6).

Teste di serie 

  Ellen Perez /  Tamara Zidanšek (quarti di finale)
  Miyu Katō /  Aldila Sutjiadi (primo turno)

  Marta Kostjuk /  Elena-Gabriela Ruse (ritirate) 
  Latisha Chan /  Alexa Guarachi (semifinale)

Wildcard 

  Han Xinyun /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)

  Luksika Kumkhum /  Peangtarn Plipuech (semifinale)

Ranking protetto 

  Monique Adamczak /  Rosalie van der Hoek (primo turno)

Alternate 

  Natalija Stevanović /  Anastasija Tichonova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2023